Idiosinkrazija je lahko:
 idiosinkrazija (bolezen)
 posebna lastnost in/ali navada